Доксатон может означать:
 Доксатон — малый город в Греции.
 Доксатон (дим) — община (дим) в Греции.
 Доксатон (сторожевой катер) — сторожевой катер Fairmile B, в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1959 годах.